Хороший полицейский, плохой полицейский («Клёвый мент, поганый мент», «Плохой хороший полицейский»),  — канадский фильм в жанре экшн 2006 года. Сюжетом фильма является вынужденное сотрудничество не переносящих друг друга полицейских из двух соседних провинций: экспрессивного и резкого Давида Бушара (Патрик Юар) из франкоговорящего Квебека и флегматичного Мартина Уорда (Колм Фиори) из англоязычного Онтарио. Действие фильма происходит в обеих провинциях и обыгрывает многочисленные культурные различия. Кроме того, квебекец не стесняется в употреблении бранных слов. Фильм стал культовым в Канаде, хотя за её пределами воспринимается более прохладно.

Сюжет 

На границе Квебека и Онтарио (на щите, обозначающем границу между провинциями) обнаружен труп. Чтобы найти убийцу, двое полицейских из двух провинций должны работать вместе, несмотря не только на культурный и языковой барьер, но и несходство личных характеров.

Анализ 
Фильм с юмором обыгрывает внутриканадские культурные различия и ситуацию хрупкого баланса между интересами англоговорящих и франкоговорящих канадцев, в недавнем прошлом чуть не приведшую к распаду федерации. Герои представляют собой гротескные образы двух культурных штампов: с одной стороны, чопорный и «тормозной», но аккуратный и точный онтариец, с другой — буйный и склонный к ругательствам, но в то же время энергичный и динамичный квебекец.

Необычной особенностью фильма является его полная двуязычность (для англо- и франкоязычной публики отдельные реплики сопровождались субтитрами на соответствующем языке).

Состав 
 Название: Bon Cop, Bad Cop
 Режиссёр: Эрик Канюэль
 Сценарий: Лейла Базен, Алекс Эпштейн, патрик Юар и Кевин Тьерне
 Продюсер: Кевин Тьерне
 Компания-дистрибьютор: Alliance Atlantis
 Бюджет: 8 млн $ CA
 Длительность: 116 минут (1 ч 56 мин)
 Языки: французский (квебекский диалект) и английский

Актёры 
 Патрик Юар: детектив Давид Бушар
 Колм Фиори: детектив Мартин Уорд
 Люси Лорье: Сюзи, бывшая жена Бушара
 Сильвен Марсель: Люк Терьен
 Пьер Лебо: капитан Лебёф
 Рон Ли: капитан Брайан Макдафф
 Сарен Буалан: Айрис Уорд
 Сара-Жанна Лабросс: Габриэль, дочь Бушара
 Луи-Жозе Уд: Джефф, коронер
 Патрис Беланже: татуированный убийца
 Рик Мерсер: Том Берри
 Эрик Кнудсен: Джонатан
 Рик Хауленд: Buttman
 Андре Робитай: Бенуа Бриссе, первая жертва
 Юголен Шевретт: Стеф
 Жиль Рено: Grossbut

Примечания 

Кинокомедии Канады
Кинокомедии 2006 года
Фильмы о полицейских
Фильмы о хоккее
Фильмы на английском языке
Фильмы о спорте Канады